Mats Piho (ur. 20 stycznia 1990 w Võru) – estoński skoczek narciarski okazjonalnie startujący również w zawodach kombinacji norweskiej, zawodnik klubu SÜ Taevatäht. Medalista mistrzostw kraju.

30 listopada 2007 wystąpił podczas inauguracyjnych zawodów drużynowych Pucharu Świata w Ruce. Estonia zajęła ostatnie, 13. miejsce. 7 marca 2009 ponownie stanął na starcie konkursu drużynowego. Tym razem również jego zespół zajął 13. miejsce.

Wziął udział w mistrzostwach świata juniorów w 2008 w Zakopanem, gdzie zajął 14. miejsce. W Pucharze Kontynentalnym nigdy nie zdobył punktów.

Wielokrotnie stawał na podium mistrzostw Estonii w skokach narciarskich, zdobywając srebrne i brązowe medale zarówno w rywalizacji indywidualnej, jak i drużynowej. W 2013, wraz z Hanem-Hendrikiem Piho, zdobył mistrzostwo Estonii w kombinacji norweskiej w sprincie drużynowym. Ponadto stawał również na podium rywalizacji o mistrzostwo kraju w kategoriach juniorskich w obu tych dyscyplinach.

Jest również byłym rekordzistą skoczni K-90 Tehvandi, w Otepää. 18 stycznia 2008 skoczył tam 94 metry. Rekord został pobity przez Jussiego Salo o 4,5 metra.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2007  Tarvisio/ Planica – dyskwalifikacja
 2008  Zakopane – 14. miejsce
 Drużynowo
 2008  Zakopane – 17. miejsce

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Estońscy skoczkowie narciarscy
Estońscy kombinatorzy norwescy
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Võru